Ли́за Мари́ Айлба́хер (; 5 мая 1956, Дахран, Саудовская Аравия) — американская актриса.

Биография 
Лиза Мари Айлбахер родилась 5 мая 1956 года в Дахране (Саудовская Аравия) в семье руководителя нефтяной компании. В 1963 году Лиза переехала в Беверли-Хиллз (штат Калифорния, США), но провела большую часть детства во Франции. У Айлбахер есть четверо братьев и сестёр, включая младшую сестру-актрису Синди Айлбахер (род.1958) и младшего брата-актёра Бобби Айлбахера .

Карьера 
Лиза дебютировала в кино в 1964 году, сыграв роль второй девушки в эпизоде «Маленькая девочка потеряла» телесериала «». Всего Айлбахер сыграла в 54 фильмах и телесериалах.

Личная жизнь 
С 27 августа 1988 года Лиза замужем за фотографом Бредфордом Мэем.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы США